Plattenbach ist ein Gewässername:

 Plattenbach, Oberlauf des Aschler Bachs in Südtirol
 Plattenbach (Große Gaißach), linker Zufluss vom Rechelkopf der Großen Gaißach im Gebiet der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Plattenbach (Kötschachbach), rechter Zufluss vom Tannwaldkogel des Kötschachbachs (zur Gasteiner Ache) bei Kötschachtal, Gemeinde Bad Gastein, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
 Plattenbach (Laaber Bach), rechter Zufluss vom Plattenberg des Laaber Bachs (zur „Reichen“ Liesing, zur Schwechat) bei Laab im Walde, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Plattenbach (Pernitzenbach), rechter Zufluss vom Lavanter Kolm des Pernitzenbachs (zur Auenlaue) bei Lavant, Bezirk Lienz, Tirol
 Plattenbach (Reichenbach), rechter Oberlauf vom Aggenstein des Reichenbachs (zur Vils, zum Lech) bei Steinach, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Plattenbach (Reuss), rechter Zufluss vom Hoch Fulen der Reuss bei Schützen, Gemeinde Silenen, Kanton Uri
 Plattenbach (Schesa), linker Zufluss von der Mondspitze der Schesa (zur Ill) bei Außerfeld, Gemeinde Bürs, Bezirk Bludenz, Vorarlberg

Siehe auch:
 Plattengraben